Denny obóz (ang. Camp Lakebottom, 2013-2017) – kanadyjski serial animowany stworzony przez Erica Jacobsona i Betsy McGowen. Wyprodukowany przez Skywriter Media, Jam Filled Entertainment i 9 Story Entertainment.

Światowa premiera serialu miała miejsce 4 lipca 2013 roku na kanadyjskim kanale Teletoon, a dziewięć dni później 13 lipca 2013 roku na amerykańskim Disney XD. W Polsce premiera serialu odbyła się 6 września 2013 roku na kanale Disney XD.

Fabuła 
Serial opisuje przygody 12-letniego chłopca imieniem McGee, który wyjeżdża autobusem na letni obóz w Sunny Smiles. Niestety, jego autobus skręca w złą stronę na skutek zmiany drogowskazu przez Jordana Zadętego i trafia do zaniedbanego i strasznego obozu Lakebottom, w którym znajduje się toksyczne jezioro, a w lesie roi się od potwornych mutantów. Dorośli zagrażają życiu swojemu i innych. Mimo pobytu na Dennym Obozie, dzieci czują się wyśmienicie.

Obsada 
 Melissa Altro – Gretchen
 Darren Frost – Siorb
 Carter Hayden – Jordan Zadęty
 Scott McCord – McGee
 Cliff Saunders – Sawyer
 Adrian Truss – Armand
 Jonathan Wilson – Różyczka
 Bryn McAuley – Suzi

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Tomasz Robaczewski
Dialogi: Tomasz Robaczewski
Montaż: Magdalena Waliszewska (odc. 11-22, 26)
Koordynacja produkcji: Ewa Krawczyk
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Ciecierska
Wystąpili:
 Józef Pawłowski – McGee
 Adam Pluciński – Siorb
 Dominika Sell – Gretchen
 Jakub Szydłowski – Zombiak Sawyer
 Grzegorz Kwiecień –
 Różyczka,
 jeden z krasnali (odc. 4),
 Pchliwór (odc. 11),
 król Tutan-Butan (odc. 16),
 Tytan (odc. 24),
 doktor Sapstein (odc. 40)
 Paweł Krucz –
 Armand,
 małpa (odc. 23)
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński – Jordan Zadęty
 Zuzanna Galia – Suzi
 Paweł Wiśniewski –
 Hanky Pranky (odc. 8),
 gospodarz kolejki (odc. 22)
 Anna Sroka-Hryń – matka Sawyera (odc. 8)
 Michał Głowacki – Ittibiticus (odc. 10)
oraz:
 Krzysztof Cybiński –
 Papa Gnom (odc. 4),
 Majsterkowicz Frankie (odc. 5),
 Haggis (odc. 29)
 Stefan Pawłowski
 Anna Wodzyńska – jedna z dziewczynek (odc. 5)
 Kamil Kula – Krwawy Marty (odc. 13)
 Grzegorz Drojewski – Swampy (duch) (odc. 12)
 Izabela Dąbrowska – Apomina L’Amour (odc. 14)
 Mikołaj Klimek – Zorb (niebieska mrówka) (odc. 15), kapitan Starling (odc. 17)
 Zbigniew Konopka – Potężny Tiki (odc. 20)
 Jan Staszczyk
i inni

Wykonanie piosenki czołówkowej: Jakub Molęda i inni

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
  w bazie stopklatka.pl

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Seriale telewizyjne zakończone w 2016
Programy telewizji Teletoon